Martin Zander peut faire référence à :
 Martin Zander, un joueur de tennis allemand ;
 , un as de l'aviation allemand de la Seconde Guerre mondiale.